Федерален президент ( – бундеспрезидент) е титла в немскоезични федерални държави.

Може да се отнася за:
 държавния глава на Германия - виж Бундеспрезидент (Германия)
 държавния глава на Австрия - виж Бундеспрезидент (Австрия)
 председателя на Бундесрата в Швейцария - виж Бундеспрезидент (Швейцария)

Титли
!
Политика на Швейцария